

Населені пункти та їхні частини
 Рудункі — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рудункі — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Рудункі — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Рудункі — частина села Дзежбін у гміні Мицелін Каліського повіту Великопольського воєводства

Примітки